Хамит Зюбеир Кушай (, , ; 1897—1984) — турецкий востоковед-тюрколог, этнограф, археолог, доктор философии (1923), первый директор Этнографического Музея Анкары.

Биография 
Абдулхамит Зубейир родился в 1897 году в деревне Сарайли-Мин Байларской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии (ныне деревня Тлянче-Тамак, Тукаевского района Республики Татарстан). Его семья переехала в эту деревню из деревни Тамьян Иректинской волости. Имеются указания как на его происхождение из мензелинских башкир, так и из татар, а также на принадлежность к татарской нации.

Дед Хамита по отцовской линии Абдулджаббар-хазрет был известным религиозным деятелем и учёным своего времени. От его второго сына — Губайдуллы и Нуризады родился Абдулхамит Зюбейир, которого назвали в честь османского султана Абдулхамита II (1876—1909).

В 1909 году по ходатайству родственника по материнской линии — Р. Фахретдина был направлен на учёбу в город Стамбул. Но по прибытии в столицу Османской империи — отправлен в город Салоники в школу-интернат (филиал лицея Галатасарай). Среднюю школу окончил в Стамбуле, в лицее для детей эмигрантов. Затем поступил в Стамбульскую учительскую школу. В 1916 году, окончив эту школу, стал её преподавателем.

В 1917 году направлен на учёбу в Венгрию, где обучался в учительской семинарии имени Йожефа Этвёша в Будапеште, из которой перешёл в Будапештский университет, где работал под руководством Дьюлы Немета и Золтана Гомбоча, в 1923 году защитил диссертацию по филологии и тюркологии на тему «Турецкие названия оружия» и получил степень доктора философии. Сохранив на всю жизнь благодарность своим венгерским наставникам, много сделал для венгерско-турецких научных и культурных связей. С 1924 года стажировался в Берлинском университете в области тюркского языкознания под руководством Вилли Банг-Каупа.

В 1925 году вернулся в Турцию. Был назначен инспектором в Министерство просвещения Турции. Вскоре стал директором Департамента культуры, музеев античности и библиотек Министерства просвещения.

Будучи в почёте у лидера молодой турецкой республики, этнограф и археолог Зюбеир Кушай являлся одним из наиболее влиятельных татар в политике Турции своего времени. С прямой помощью Ататюрка он достигает больших успехов в этой стране, становится одним из признанных во всем мире ученых по вопросам археологии, этнографии и фольклора.

В 1927 году основал Этнографический музей в городе Анкаре и стал его первым директором (до 1929 года). В 1929—1949 годах генеральный директор Департамента античного искусства и музеев. При этом Зубеир Кушай оказывал большое влияние на развитие культуры и науки турецкого народа. Опубликовал брошюру «Мы должны сохранить наши исторические памятники» (; 1932). Руководил рядом археологических и этнографических экспедиций.

В 1950—1962 годах вновь директор Этнографического музея города Анкары. После выхода на пенсию, ещё 2 года проработал исполняющим обязанностями Этнографического музея и пять лет служил штатным советником генерального директора Департамента античного искусства и музеев Министерства культуры.

Состоял в различных национальных и международных научных обществах, в том числе в Турецком историческом обществе (1931) и Ассоциации турецкого языка (1932).

Хамит Зюбейир Кушай скончался 2 октября 1984 года от сердечного приступа. Похоронен на кладбище «Джебеджи Асри Мезарлыгы» города Анкары.

Научная деятельность 
Доктор философии Хамит Зюбейир Кушай является автором более 100 научных работ по этнографии, фольклору, археологии, истории древних культур и цивилизаций, музееведению и архивному делу.

Среди научных трудов были «Традиции карачаево-балкарских тюрок, связанные с животноводством», «Названия блюд в турецких наречиях», «Материальная культура древнейших цивилизаций», «Что такое фольклор?», «Мадьярская музыка», «Финский национальный эпос „Калевала“», «Народное творчество казах-киргизов», «Об этногенезе тюрков Волго-Уральского региона», «Протобулгары», «Древний период истории венгров», «Письменность тюрков: история и современность», «Размышления по поводу исторических воззрений Ататюрка», «Государственные и частные архивы, закон об архивном деле», «Археологические раскопки в период президентства Ататюрка» и другие.

Творческая деятельность 
Хамит Зюбейир Кушай является автором рассказов «Девять историй» (1929), «Цилиндровый камень» (1947), «Джинджик» (1973). Последний из этих рассказов увидел свет в англоязычной версии под его настоящим именем, турецкий оригинал был опубликован под псевдонимом Шарафетдин Ышык. А стихи Хамит Кушай печатал под литературным псевдонимом Тамьянлы восходящим к башкирскому этнониму Тамьян.

Награды и звания 
 медаль «50 лет на службе Министерства культуры Турецкой Республики»;
 медаль «50-летие со дня образования Турецкого исторического общества»;
 почётным знак Стамбульского общества музееведов «Старейший музеист»;
 звание «Лучший фольклорист» (1980).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Dr. Hâmit Zübeyir Koşay ve Gölbaşi Türk Köyü Projesi.//Türk Yurdu, Eylül 2007. — С.42—43.

Выпускники Будапештского университета
Тюркологи Турции
Археологи Турции
Историки Турции
Фольклористы Турции
Этнографы Татарстана
Похороненные на кладбище Джебеджи Асри